Бу́хман — еврейская и немецкая фамилия.
 Бухман, Дмитрий Анатольевич (род. 1985) — российский предприниматель, сооснователь компании Playrix — крупнейшего разработчика мобильных free-to-play игр в России и СНГ.
 Бухман, Ефим Моисеевич (1908—1968) — советский художник-оформитель.
 Бухман, Игорь Анатольевич (род. 1982) — российский предприниматель, сооснователь компании Playrix — крупнейшего разработчика мобильных free-to-play игр в России и СНГ.
 Бухман, Ирина Георгиевна (1917—2002) — советский и российский художник и архитектор.
 Бухман, Эдуард Израилович (1941—2020) — российский шахматист, международный мастер.
 Бухман, Эмануэль (род. 1992) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бухман, Юрий Вадимович (1923—2001) — советский тренер по боксу.